Anthyllis rubicunda  puede referirse a la:
descrita por Wender en 1831 es la Anthyllis vulneraria subsp. carpatica (Pant.) Nyman 
descrita por Wender. ex Steud.  en 1840 es la ''Anthyllis vulneraria de (L.)

Galería

Referencias